Als Bahnhof Luxembourg werden folgende Bahnhöfe bezeichnet:

 Bahnhof Luxemburg, der Bahnhof der Stadt Luxemburg
 Bahnhof Luxembourg (Paris), ein Bahnhof des Pariser Réseau Express Régional in der Nähe des Jardin du Luxembourg
 Bahnhof Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg, ein Bahnhof in Brüssel.